Антемюк — українське прізвище. Відомі носії:
 Антемюк Анатолій Дмитрович — український політик
 Антемюк Віктор Дмитрович — український політик

Українські прізвища